Artur Żmijewski (kunstenaar) (26-05-1966), Poolse kunstenaar
 Artur Żmijewski (acteur) (10-04-1966), Poolse acteur van onder andere Ojciec Mateusz en Na dobre i na złe